La febbre del successo - Jazz Singer (The Jazz Singer) è un film del 1980 diretto da Richard Fleischer.

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici